Burgstall Marklkofen steht für folgende geographische Objekte in der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern:

 Burgstall Marklkofen I
 Burgstall Marklkofen II